Astraponotus es un género extinto de mamífero herbívoro perteneciente a la familia de los astrapotéridos. Vivió durante el Eoceno superior (en la edad Mustersense, hace 40-36 millones de años) y sus restos fósiles se han encontrado en América del Sur.

Descripción
Este animal era probablemente similar en forma y tamaño a un tapir actual. A diferencia de la mayoría de los astrapoterios, Astraponotus estaba equipado con un cráneo inusualmente alto y corto, con una caja craneana estrecha. Los huesos nasales estaban bastante retraídos, y esto sugiere la presencia de una corta probóscide. Otras características inusuales de Astraponotus incluyen la reducción extrema de los huesos premaxilares y nasales, la ausencia de un círculo anteorbital y la reducción de la región frontal. Los caninos eran largos y fuertes, como en todos los astrapoterios.

Clasificación
Astraponotus fue descrito por primera vez en 1901 por Florentino Ameghino, basado en restos fósiles principalmente de la dentadura. La especie tipo, Astraponotus assymetrum, procede de terrenos del Eoceno superior conocidos como Gran Barranca, en la Patagonia (Argentina). La zona fue más tarde fue apodada "Capas Astraponotenses", debido a la abundancia de los peculiares fósiles de este animal. Otras especies fueron descritas más adelante (por ejemplo, A. dicksoni y A. holdichi) pero siempre sobre la base de los restos de los dientes y las mandíbulas, por lo que son dudosas. Sólo hasta 2010 se describió un cráneo casi completo, que ha permitido hipotetizar las relaciones filogenéticas de este animal con mayor precisión.

Las características observadas en la dentadura de Astraponotus son intermedias entre los astrapoterios del Eoceno Medio y los del Oligoceno-Mioceno en el grado de hipsodoncia, la reducción de la fórmula dental, y el desarrollo de elementos oclusales accesorios. Por otra parte, el cráneo conserva rasgos plesiomórficos también observados en el género arcaico Trigonostylops, mientras que la región auditiva y la base del cráneo son mucho más parecidos a los de Parastrapotherium, Astrapotherium y Granastrapotherium. Por otro lado, el cráneo de Astraponotus difiere de todos los astrapoterios conocidos en su desproporcionada elevación, la estrechez del cráneo y en otras numerosas especializaciones craneales exactamente opuestas a las de Astrapotherium. Estas características parecen sorprendentemente derivadas para un astrapoterio del Eoceno, y sugieren que las especializaciones craneales extremas se desarrollaron de manera independiente durante la evolución de este orden; Astraponotus podría representar un linaje distinto al de Astrapotherium y las otras formas del Mioceno.

Filogenia
Cladograma basado en el análisis filogenético publicado por Vallejo-Pareja et al., 2015, mostrando la posición de Astraponotus:

Referencias

Astrapotheria
Mamíferos extintos de América del Sur
Mamíferos del Eoceno
Fósiles de Argentina